Городоцька міська громада:
 Городоцька міська громада — громада у Хмельницькій області
 Городоцька міська громада — громада у Львівській області
 Городоцька селищна громада — громада у Житомирській області
 Городоцька сільська громада — громада у Рівненській області